ML-1 puede referirse a:

 ML-1, un reactor nuclear experimental; o 
 Metro Ligero 1, la línea 1 del Metro Ligero de Madrid.